Дервента може да се односи на:

 Дервента, град и сједиште општине Дервента, Република Српска, БиХ
 Општина Дервента, општина у Републици Српској
 Дервента (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ

или

 Дервента (река), ријека у Подрињу, код планине Таре, општина Бајина Башта, Република Србија